KST, Kst ou kst pode se referir a:
 Hora Padrão Da Coreia
 Koren Técnica Específica, uma nova era de quiropraxia técnica.
 Korps Speciale Troepen, uma unidade holandesa de forças especiais.
 kst (software), open-source de plotagem e de visualização de dados do programa.
 KST oscilador, um indicador técnico.
 Kantonsschule Stadelhofen (abreviado KST), uma Swiss college, em Zurique.
 KSt, o símbolo para a Deflagração de Índice de um exemplo específico de um pó explosivo; indica a velocidade e a pressão da frente de chama. É mais convencionalmente escritas com "St" parte como um subscrito. (Ver também a Explosão de poeira)

Desambiguação